Perret ist der Name französischer Orte:
 Perret im Département Côtes-d’Armor
 Levallois-Perret im Département Hauts-de-Seine

Perret ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Suárez Perret (1930–2001), peruanischer Karambolagespieler und Weltmeister
 Anne-Nelly Perret-Clermont (* 1949), Schweizer Psychologin und Hochschullehrerin
 Auguste Perret (1874–1954), französischer Architekt und Unternehmer
 Francis Perret (* 1935), Schweizer Skispringer
 Françoise Perret (1919–1986), Schweizer Politikerin und Journalistin
 Frank A. Perret (1867–1943), US-amerikanischer Unternehmer, Erfinder und Vulkanologe
 Franz Perret (1904–1979), Schweizer Diplomatiker und Archivar
 Gabrielle Perret-Gentil (1910–1999), Schweizer Ärztin und Pionierin für ein liberales Recht auf Abtreibung
 Guillaume Perret (* 1980), französischer Jazzmusiker und Komponist
 Henri Perret (1885–1955), Schweizer Pädagoge und Politiker (SP)

 Jenny Perret (* 1991), Schweizer Curlerin
 Joseph Perret, britischer Straßenradrennfahrer
 Jules Perret, französischer Kunstturner
 Paul Perret (1880–1947), Schweizer Politiker (FDP)
 Philippe Perret (* 1961), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Léonce Perret (1880–1935), französischer Schauspieler und Regisseur
 Pierre Perret (* 1934), französischer Autor und Sänger
 Roland Perret (1927–2006), Schweizer Vielseitigkeitsreiter

Siehe auch:
 Tour Perret
 Perrée
 Pere (Begriffsklärung)
 Perre
 Peret
 Perrey
 Perey